Kir steht für:
 Kir, alkoholisches Mischgetränk
 Kir (Fluss), Gebirgsfluss in Norden Albaniens
 Kir (Land), nach Amos das Heimatland der Aramäer

Personen:
 Canan Kir (* 1987), deutsch-türkische Film- und Theaterschauspielerin
 Félix Kir (1876–1968), französischer Kanoniker und Politiker
 Kir Bulytschow (1934–2003), russischer Science-Fiction-Autor

kir steht für:
 Kirgisische Sprache (ISO-639-3-Code)

KIR steht für:
 Flughafen Kerry, irischer Verkehrsflughafen, nach IATA-Flughafencode
 Killer Cell Immunoglobulin-like Receptor
 Kiribati, Inselstaat im Pazifik, Länderkürzel nach ISO 3166, und als ITU-Landeskenner im Kurzwellenrundfunk
 Kriseninterventionsraum, landläufig als Gummizelle bezeichnet

Kir steht für:
 einen einwärtsgleichrichtenden Kaliumkanal

Siehe auch:
 Kirr
 Kier
 Keer

Abkürzung